Nordland je lahko:
 Nordland, administrativna regija Norveške
 11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division »Nordland«, divizija Waffen-SS